ORP „Ślązak” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej. Pochodzi od określenia ludności zamieszkującej Śląsk:
 ORP „Ślązak” – torpedowiec typu A z okresu międzywojennego, eks niemiecki SMS A 59
 ORP „Ślązak” (L26) – niszczyciel eskortowy typu Hunt II z okresu II wojny światowej, eks brytyjski HMS „Bedale”
 ORP „Ślązak” – okręt podwodny typu M-XV z lat 50. XX wieku, eks-radziecki M-270
 ORP „Ślązak” (241) – korweta patrolowa projektu 621 z początku XXI wieku

Zobacz też 
 „Ślązak” – motorówka straży granicznej z okresu międzywojennego

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy polskich okrętów